

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11
 Za Dworem – część wsi Rozdziele w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina 
 Za Dworem – część wsi Jaśkowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Za Dworem – część wsi Falkowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice 
 Za Dworem – część wsi Barwałd Górny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Za Dworem – część wsi Maćkówka w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Zarzecze
 Za Dworem – część wsi Cieszyna w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak
 Za Dworem – część wsi Lubla w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak 
 Za Dworem – część wsi Lutcza w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec 
 Za Dworem – część wsi Godowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów
 Za Dworem – część wsi Czaniec w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Porąbka
 Za Dworem – część wsi Skrobaczów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica

Zobacz też 
 Zadwór, Zadworze